Smilovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Смиловци) :
Smilovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
en macédonien (le nom étant écrit Смиловци) :
Smilovtsi, village macédonien de la municipalité de Tchachka ;
en serbe (le nom étant écrit Смиловци en alphabet cyrillique) :
une translittération latine alternative du nom de Smilovci, village serbe de la municipalité de Dimitrovgrad, situé dans le district de Pirot.